Rywalizacja w wadze do 66 kg mężczyzn w stylu klasycznym w zapasach na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 została rozegrana 16 sierpnia na Olimpijskim Centrum Treningowym w hali 3.

W zawodach wzięło udział 18 zapaśników z 18 państw.

Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został pochodzący z Serbii Davor Štefanek, srebro zdobył ormianin Mihran Harutiunian, a brązowy medal zdobyli - reprezentant Gruzji Szmagi Bolkwadze oraz reprezentant Azerbejdżanu Rəsul Çunayev.

Klasyfikacja

Drabinka turniejowa 

 Repasaże

Linki zewnętrzne 
 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016